Хайнц Бютлер (; род. 1942, Цюрих) — швейцарский кинорежиссёр-документалист.

По образованию лингвист-переводчик. Работал в различных швейцарских телекомпаниях, с 1980 г. независимый режиссёр. Известен, главным образом, серией документальных фильмов о выдающихся художниках и фотографах, над которыми работает в 2000-е гг. на студии «NZZ Film», принадлежащей газете «Neue Zürcher Zeitung». Вышли ленты об Этторе Сотсассе (; 2002), Анри Картье-Брессоне (; 2003), Бальтюсе (; 2003), Альберто Джакометти (; 2005, с участием Яна Крюжье), Феликсе Валлотоне (; 2005), Эдуарде Куинне (; 2006), Фердинанде Ходлере (; 2007), «Ночь светлее дня, или Короткая жизнь художника Андреаса Вальзера» (; 2007).

Ссылки 
 Студия «NZZ Film» 
 

Кинорежиссёры Швейцарии